nacja (naród) – wspólnota wytworzona w procesie dziejowym, przejawiająca się w świadomości swych członków
 nacja – korporacja akademicka na średniowiecznych uniwersytetach
 Nacja – powieść science fiction Terry'ego Pratchetta